N може означавати следеће појмове:

 -{N}- (слово латинице)
 -{Н}- (ћириличко)
 Скуп природних бројева, математички појам
 Азот, хемијски елемент